Petropavlovsk (en , signifiant ) peut faire référence à :

Toponyme 

 Petropavlovsk-Kamtchatski, une ville de la fédération de Russie située au Kamtchatka ;
 Petropavl, nom kazakh d'une ville au nord du Kazakhstan, connue exclusivement sous le nom russe Petropavlovsk jusqu'au milieu des années 1990.

Bataille 

 Le siège de Petropavlovsk est une bataille de la Guerre de Crimée (18 au ).

Navires russes 

 , cuirassé du  du Pacifique, coulé par une mine au large de Port-Arthur le , au cours de la Guerre russo-japonaise.
 Petropavlovsk, croiseur soviétique. En 1940, l'URSS acheta le croiseur Lützow à l'Allemagne nazie. Le , ce navire reçut le nom de Petropavlovsk. Il fut rayé des effectifs de la Marine soviétique en 1958.
 , cuirassé. Renommé Marat en 1921, il prit part à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Le , il fut coulé par un stuka dans le port de Kronstadt. Renfloué en 1943, il reprit son ancien nom. Renommé Volkhov, il fut détruit en .
 Petropavlovsk, un croiseur lance-missiles de la classe Kara en service dans la marine soviétique de 1976 à 1997.

Édifices 
 Cathédrale Petropavlovsk, l'église la plus ancienne de Saint-Pétersbourg. Érigée en 1713 à l'intérieur de la forteresse Pierre-et-Paul, elle fut consacrée le . En 1756, un incendie provoqué par la foudre détruisit le clocher, qui fut restauré en 1766. Après la Guerre civile russe, elle fut transformée en musée (1923-1924). Très endommagée par des bombardements durant la Seconde Guerre mondiale, elle fut restaurée dans les années 1950. C'est dans cette cathédrale que reposent les empereurs de Russie.

Personnalité 
 Petropavlovsk : Nikolaï Pavlovitch Petropavlovsk, révolutionnaire russe populiste, né à Kazan.

Notes et références